Олга Беђанич је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1954. || -{Am Anfang war es Sünde}- || Дора
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Хипербола
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Наша кола || Јелка
|}

Спољашње везе 
 

Словеначкe глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа